C2C může být:
 C2C, vztah customer-to-customer, vztah spotřebitel – spotřebitel; též P2P
 c2c, britský železniční dopravce
 Cradle to Cradle design, výrobní proces kladoucí max. nároky na použité suroviny – výrobek se po dosloužení nesmí stát odpadem
 EAC-C2C, systém podmořských kabelů propojujících několik zemí Východní Asie a Spojené státy americké